Armenteros steht für:

 Armenteros (Salamanca), Gemeinde in der Provinz Salamanca, Spanien

Armenteros ist der Familienname folgender Personen:

 Chocolate Armenteros (1928–2016), kubanischer Trompeter
 Conrado Pérez Armenteros (* 1950), kubanischer Basketballspieler, siehe Conrado Pérez 
 Enrique Hernández Armenteros (1918–2017), kubanischer Geistlicher
 Samuel Armenteros (* 1990), schwedischer Fußballspieler